Гастон де Фуа — имя ряда правителей:

 Гастон I де Фуа (1287—1315) — граф де Фуа, виконт де Беарн, де Габардан и де Кастельбон, князь-соправитель Андорры с 1302, виконт де Марсан с 1310
 Гастон II де Фуа (1308—1343) — граф де Фуа, виконт де Беарн, де Габардан и де Марсан, князь-соправитель Андорры с 1315
 Гастон III де Фуа по прозвищу Феб (1331—1391) — граф де Фуа, виконт де Беарн (Гастон X), де Марсан и де Габардан, князь-соправитель Андорры с 1343
 Гастон IV де Фуа (1423—1472), граф де Фуа и де Бигорр, виконт де Беарн, де Марсан, де Габардан с 1436, виконт де Кастельбон 1425—1462, виконт де Нарбонн 1447—1468, пэр Франции с 1458
 Гастон де Фуа (принц Вианский) (1444—1470), виконт де Кастельбон с 1462, принц Вианский
 Гастон де Фуа (герцог Немурский) (1489—1512) — герцог де Немур, граф д’Этамп и виконт Нарбоннский, французский полководец.
 Гастон I де Фуа-Кандаль (ум. после 1455), граф де Бенож и де Кандаль, Капталь де Бюш
 Гастон II де Фуа-Кандаль (1448 — 1500), граф де Бенож и де Кандаль, Капталь де Бюш
 Гастон III де Фуа-Кандаль (ум. 1536), граф де Бенож и де Кандаль, Капталь де Бюш